Corbet kan som auktorsförkortning betyda:

 Philip Steven Corbet
 Sally A. Corbet

Robotskapade auktorsförkortningar